Ferien auf Saltkrokan steht für:

 Der rote Vogel, Geschichte von Astrid Lindgren, die auch unter dem Titel Sonnenau erschienen ist
 Der rote Vogel (Roman), deutscher Liebesroman von Sandra Paretti und Susanne Scheibler
 Der rote Vogel (Fernsehserie), Fernsehserie des ZDFs aus dem Jahr 1993, nach dem Roman von Sandra Paretti und Susanne Scheibler

Siehe auch
 Roter Vogel, eines der vier Symbole der chinesischen Sternenkonstellationen, die auch als „Wundertiere“ bezeichnet werden